Maksymenko (en ukrainien : Максименко) est un patronyme porté notamment par :

 Alina Maksimenko (1991-), gymnaste ukrainienne 
 Lidiya Maksymenko (Maksimenko; 1981-), joueuse de volley-ball azérie d’origine ukrainienne 

Voir également
 Maksimenko